Kemathen ist der Ortsname von

 Kemathen (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kemathen (Kipfenberg), Ortsteil des Marktes Kipfenberg, Landkreis Eichstätt, Bayern

Siehe auch:
 Kematen